Il singolare del DFS Classic 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Zina Garrison-Jackson era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Meredith McGrath ha battuto in finale 2–6, 6–4, 6–4  Nathalie Tauziat.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

DFS Classic 1996